Никола́й Алекса́ндрович Макси́мов:
 Максимов, Николай Александрович (1880—1952) — советский ботаник, академик АН СССР.
 Максимов, Николай Александрович (1826—1887) — генерал-майор, военный юрист.